Belén de Bajirá is een voormalige gemeente en corregimiento in het Colombiaanse departement Antioquia. De voormalige gemeente telt 13.268 inwoners (2005).

Voormalige gemeente
Het bestuur van Chocó besloot in 2000 om de gemeente Belén de Bajirá op te richten. De Colombiaanse Raad van State besloot in 2007 om het gebied toe te wijzen aan het naastgelegen departement Antioquia. Hierdoor valt het gebied onder de gemeente Mutatá.

Plaats in Colombia
Antioquia
Chocó